Кахраманмараш (, ):
 Кахраманмараш — город в юго-восточной Турции, административный центр ила Кахраманмараш.
 Кахраманмараш — ил на юге Турции.